Ceciliaklooster (Amsterdam)
 Ceciliaklooster (Haarlem)
 Ceciliaklooster (Hoorn) - Voormalig klooster in Hoorn (Noord-Holland)
 Ceciliaklooster (Utrecht) - Voormalig klooster in Utrecht (stad)